Gérard Tremblay ist der Name folgender Personen:

* Gérard Tremblay (Bischof) (1918–2019), kanadischer Geistlicher, Weihbischof in Montreal
 Gérard Tremblay (Rennfahrer) (* 1950), französischer Autorennfahrer